Dit artikel geeft een overzicht van alle ministers die actief waren tijdens de regeerperiode van regering-Briand.

Regering-Briand I (24 juli 1909 - 3 november 1910)
 Aristide Briand - President van de Raad (premier), minister van Binnenlandse Zaken en van Kerkelijke Zaken
 Stéphen Pichon - Minister van Buitenlandse Zaken
 Jean Brun - Minister van Defensie
 Georges Cochery - Minister van Financiën
 René Viviani - Minister van Arbeid en Sociale Voorzieningen
 Louis Barthou - Minister van Justitie en Grootzegelbewaarder
 Auguste Boué de Lapeyrère - Minister van Marine
 Gaston Doumergue - Minister van Onderwijs en Schone Kunsten
 Joseph Ruau - Minister van Landbouw
 Georges Trouillot - Minister van Koloniën
 Alexandre Millerand - Minister van Openbare Werken, Posterijen en Telegrafie
 Jean Dupuy - Minister van Handel en Industrie

Regering-Briand II (3 november 1910 - 2 maart 1911) 
 Aristide Briand - President van de Raad (premier), minister van Binnenlandse Zaken en van Kerkelijke Zaken
 Stéphen Pichon - Minister van Buitenlandse Zaken
 Jean Brun - Minister van Defensie
 Louis Lucien Klotz - Minister van Financiën
 Louis Lafferre - Minister van Arbeid en Sociale Voorzieningen
 Théodore Girard - Minister van Justitie en Grootzegelbewaarder
 Auguste Boué de Lapeyrère - Minister van Marine
 Maurice Faure - Minister van Onderwijs en Schone Kunsten
 Maurice Raynaud - Minister van Landbouw
 Jean Morel - Minister van Koloniën
 Louis Puech - Minister van Openbare Werken, Posterijen en Telegrafie
 Jean Dupuy - Minister van Handel en Industrie

Wijzigingen
 23 februari 1911 - Briand volgt Brun op als interim-minister van Defensie.

Regering-Briand III en IV (21 januari - 22 maart 1913) 
Regering-Briand III (21 januari - 18 februari 1913)
Regering-Briand IV (18 februari - 22 maart 1913)

 Aristide Briand - President van de Raad (premier) en minister van Binnenlandse Zaken
 Charles Jonnart - Minister van Buitenlandse Zaken
 Eugène Étienne - Minister van Defensie
 Louis Lucien Klotz - Minister van Financiën
 René Besnard - Minister van Arbeid en Sociale Voorzieningen
 Louis Barthou - Minister van Justitie en Grootzegelbewaarder
 Pierre Baudin - Minister van Marine
 Théodore Steeg - Minister van Onderwijs en Schone Kunsten
 Fernand David - Minister van Landbouw
 Jean Morel - Minister van Koloniën
 Jean Dupuy - Minister van Openbare Werken, Posterijen en Telegrafie
 Gabriel Guist'hau - Minister van Handel en Industrie

Regering-Briand V (29 oktober 1915 - 12 december 1916) 
Oorlogskabinet

 Aristide Briand - President van de Raad en minister van Buitenlandse Zaken
 Joseph Galliéni - Minister van Oorlog
 Louis Malvy - Minister van Binnenlandse Zaken
 Alexandre Ribot - Minister van Financiën
 Albert Métin - Minister van Arbeid en Sociale Voorzieningen
 René Viviani - Minister van Justitie en Grootzegelbewaarder
 Lucien Lacaze - Minister van Marine
 Paul Painlevé - Minister van Onderwijs en Schone Kunsten
 Jules Méline - Minister van Landbouw
 Gaston Doumergue - Minister van Koloniën
 Marcel Sembat - Minister van Openbare Werken
 Étienne Clémentel - Minister van Handel, Industrie, Posterijen en Telegrafie
 Léon Bourgeois - Minister van Staat
 Denys Cochin - Minister van Staat
 Émile Combes - Minister van Staat
 Charles de Freycinet - Minister van Staat
 Jules Guesde - Minister van Staat

Wijzigingen
 15 november 1915 - Paul Painlevé wordt Minister van Innovaties voor Nationale Defensie, ondergeschikt aan de minister van Onderwijs en Schone Kunsten.
 16 maart 1916 - Pierre Auguste Roques volgt Galliéni op als minister van Oorlog

Regering-Braind VI (12 december 1916 - 20 maart 1917) 
Oorlogskabinet

 Aristide Briand - President van de Raad (premier) en minister van Buitenlandse Zaken
 Hubert Lyautey - Minister van Oorlog
 Albert Thomas - Minister van Bewapening en Wapenproductie
 Louis Malvy - Minister van Binnenlandse Zaken
 Alexandre Ribot - Minister van Financiën
 Étienne Clémentel - Minister van Handel, Industrie, Arbeid, Sociale Voorzieningen, Landbouw, Posterijen en Telegrafie
 René Viviani - Minister van Justitie en Grootzegelbewaarder, minister van Onderwijs en Schone Kunsten
 Lucien Lacaze - Minister van Marine
 Édouard Herriot - Minister van Bevoorrading, Openbare Werken en Transport
 Gaston Doumergue - Minister van Koloniën

Wijzigingen
 15 maart 1917 - Lucien Lacaze volgt Lyautey op als interim-minister van Oorlog.

Regering-Briand VII (16 januari 1921 - 15 januari 1922
 Aristide Briand - President van de Raad en minister van Buitenlandse Zaken
 Louis Barthou - Minister van Defensie
 Pierre Marraud - Minister van Binnenlandse Zaken
 Paul Doumer - Minister van Financiën
 Charles Daniel-Vincent - Minister van Arbeid
 Laurent Bonnevay - Minister van Justitie en Grootzegelbewaarder
 Gabriel Guist'hau - Minister van Marine
 Léon Bérard - Minister van Onderwijs en Schone Kunsten
 André Maginot - Minister van Oorlogspensioenen- en Toelagen
 Edmond Lefebvre du Prey - Minister van Landbouw
 Albert Sarraut - Minister van Koloniën
 Yves Le Trocquer - Minister van Openbare Werken
 Georges Leredu - Minister van Hygiëne, Welzijnswerk en Sociale Voorzieningen
 Lucien Dior - Minister van Handel en Industrie
 Louis Loucheur - Minister van Bevrijde Gebieden

Regering-Briand VIII (28 november 1925 - 29 maart 1926
 Aristide Briand - President van de Raad en minister van Buitenlandse Zaken
 Paul Painlevé - Minister van Defensie
 Camille Chautemps - Minister van Binnenlandse Zaken
 Louis Loucheur - Minister van Financiën
 Antoine Durafour - Minister van Arbeid, Hygiëne, Welzijnswerk en Sociale Voorzieningen
 René Renoult - Minister van Justitie en Grootzegelbewaarder
 Georges Leygues - Minister van Marine
 Édouard Daladier - Minister van Onderwijs en Schone Kunsten
 Paul Jourdain - Minister van Pensioenen
 Jean Durand - Minister van Landbouw
 Léon Perrier - Minister van Koloniën
 Anatole de Monzie - Minister van Openbare Werken
 Charles Daniel-Vincent - Minister van Handel en Industrie

Wijzigingen
 16 december 1925 - Paul Doumer volgt Loucheur op als minister van Financiën.

Regering-Briand IX (9 maart - 23 juni 1926)
 Aristide Briand - President van de Raad (premier) en minister van Buitenlandse Zaken
 Paul Painlevé - Minister van Defensie
 Louis Malvy - Minister van Binnenlandse Zaken
 Raoul Péret - Minister van Financiën
 Antoine Durafour - Minister van Arbeid, Hygiëne, Welzijnswerk en Sociale Voorzieningen
 Pierre Laval - Minister van Justitie en Grootzegelbewaarder
 Georges Leygues - Minister van Marine
 Lucien Lamoureux - Minister van Onderwijs en Schone Kunsten
 Paul Jourdain - Minister van Pensioenen
 Jean Durand - Minister van Landbouw
 Léon Perrier - Minister van Koloniën
 Anatole de Monzie - Minister van Openbare Werken
 Charles Daniel-Vincent - Minister van Handel en Industrie

Wijzigingen
 10 april 1926 - Jean Durand volgt Malvy op als minister van Binnenlandse Zaken. François Binet volgt Durand op als minister van Landbouw.

Regering-Briand X (23 juni - 19 juli 1926)
 Aristide Briand - President van de Raad (premier) en minister van Buitenlandse Zaken
 Adolphe Guillaumat - Minister van Defensie
 Jean Durand - Minister van Binnenlandse Zaken
 Joseph Caillaux - Minister van Financiën
 Antoine Durafour - Minister van Arbeid, Hygiëne, Welzijnswerk en Sociale Voorzieningen
 Pierre Laval - Minister van Justitie en Grootzegelbewaarder
 Georges Leygues - Minister van Marine
 Bertrand Nogaro - Minister van Onderwijs en Schone Kunsten
 Paul Jourdain - Minister van Pensioenen
 François Binet - Minister van Landbouw
 Léon Perrier - Minister van Koloniën
 Charles Daniel-Vincent - Minister van Openbare Werken
 Fernand Chapsal - Minister van Handel en Industrie

Regering-Briand XI (29 juli - 3 november 1929
 Aristide Briand - President van Raad (premier) en minister van Buitenlandse Zaken
 Paul Painlevé - Minister van Defensie
 André Tardieu - Minister van Binnenlandse Zaken
 Henry Chéron - Minister van Financiën
 Louis Loucheur - Minister van Arbeid, Hygiëne, Welzijnswerk en Sociale Voorzieningen
 Louis Barthou - Minister van Justitie en Grootzegelbewaarder
 Georges Leygues - Minister van Marine
 Laurent Eynac - Minister van Luchtvaart
 Pierre Marraud - Minister van Onderwijs en Schone Kunsten
 Louis Antériou - Minister van Pensioenen
 Jean Hennessy - Minister van Landbouw
 André Maginot - Minister van Koloniën
 Pierre Forgeot - Minister van Openbare Werken
 Georges Bonnefous - Minister van Handel en Industrie

Zie ook
 Aristide Briand
 Lijst van premiers van Frankrijk

Briand